Semsroth ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Semsroth (1929–1998), deutscher Politiker (SPD) und Landrat 
 Klaus Semsroth (* 1939), deutscher Architekt und Stadtplaner